Премьер-лига Бахрейна 2017/2018 () — 
61-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул защищал клуб «Малкия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2017/2018
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2017 году
Спорт в Бахрейне в 2018 году